Düren ist der Name folgender Orte:

 Düren, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Düren, Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Düren (Kierspe), Ortsteil von Kierspe, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Düren (Saar), Ortsteil von Wallerfangen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Düren (Witten), Ortsteil von Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Düren steht für:
 Düren (M 1079), ehemaliges Minenräumboot der Bundesmarine

Düren ist der Familienname folgender Personen:
 Adam van Düren (vor 1487–nach 1532), Steinmetz und Baumeister
 Albrecht Düren (1910–1986), deutscher Volkswirt und Geschäftsführer
 Angelica Schwall-Düren (* 1948), deutsche Politikerin
 Christian Düren (* 1990), deutscher Journalist und Moderator
 Erol Düren (* 1929), türkischer Mediziner
 Fred Düren (1928–2015), deutscher Schauspieler
 Hans von Düren (* im 15. Jahrhundert), deutscher Bildhauer
 Hans Düren (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Irmgard Düren (1930–2004), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Moderatorin
 Margarete Düren (1904–???), deutsche Opernsängerin
 Michael Düren (* 1957), deutscher Physiker
 Peter Christoph Düren (* 1964), deutscher katholischer Theologe, Diözesanreferent und Verlagsinhaber
 Simon von Düren († 1470); Karmelit, Weihbischof im Bistum Worms
 Statius von Düren (um 1520–vor 1570), Bildhauer
 Theodor Wilhelm Düren (1866–1928), deutscher Bauunternehmer

Siehe auch:
 Dühren